Shirvan ist ein anderer Name für
 die historische Region Schirwan in Aserbaidschan
 die aserbaidschanische Stadt Şirvan

Siehe auch:
 Şirvan (Begriffsklärung)